Aztec ori aztek, plural azteci, respectiv aztecs / azteks (în alte limbi), se poate referi la:

 Civilizația mezoamericană a aztecilor. 
 Limba Nahuatl, cunoscută de asemenea sub numele de "Aztec"
 Aztec, New Mexico, oraș din Statele Unite ale Americii. 
 Meteoritul Aztec, care a căzut în statul New Mexico, SUA 
 Aztec-C, limbaj de programare care poate fi folosit pentru o multitudine de platforme, incluzând MS-DOS, Apple DOS 3.3, Macintosh și Amiga 
 Aztec (carte), roman scris de Gary Jennings, ISBN 0-689-11045-6 copertată; ISBN 0-8125-2146-3 necopertată 
 The Aztecs (Doctor Who), serial din seriile de televiziune Doctor Who 
 Cadbury's Aztec, tip de tabletă de ciocolată umplută cu nougat (din anii 1960 și 1970).
 Pontiac Aztek, un vehicul de volum mare, un așa-numit vehicul sportiv utilitar (în engleză, sport utility vehicle, prescurtat adesea SUV) 
 Piper Aztec, avion bi-motor de mici dimensiuni 
 The Aztecs, trupă muzicală rock din Australia anilor 1960 și 1970 
 Aztecii (The "Aztecs"), numele generic al tuturor echipelor atletice ale colegiilor aparținând universității San Diego State University, San Diego, California (vedeți SDSU Aztecs) 
 Aztek este numele unui cântăreț de muzică rap, un rapper, care a fost unul dintre cei care au semnat cu casa de discuri Roc La Familia Records a rapper-ului Jay-Z  
Aztec (joc computer), joc scris pentru computerul Apple II

Vezi și 

 Azteca